Palabra puede referirse a:

 Palabra, unidad gramática del discurso.
 Palabra, en informática, cadena finita de bits que son manejados como un conjunto por la máquina.
 Palabra, en matemáticas, es una sucesión finita de símbolos, los cuales pertenecen a un conjunto denominado alfabeto.  
 Las palabras en informática son equivalentes a las palabras matemáticas cuando tienen una longitud predefinida y el alfabeto es X={0,1}.